Миха́й Рома́н () — вымышленный комиссар полиции в исполнении румынского актёра Илариона Чобану в фильмах «Чистыми руками» (; 1972), «Последний патрон» (; 1973), «Заговор» (; 1973), «Трудный путь на Типперари» (; 1973), «Капкан» (; 1974). В отличие от своего друга и подчинённого, принципиально беспартийного Миклована, Роман всегда был коммунистом. С Миклованом их пути ещё в молодости, в предвоенные годы пересекались на спортивной арене, когда они оба играли в национальной лиге регби, но тогда они не запомнили друг друга. Зрителю известно о Романе, что он фронтовик и вернулся с войны незадолго до событий, описываемых в фильмах.

В двух из этих фильмов — «Чистыми руками» и «Последний патрон» — персонаж является другом и начальником комиссара полиции Миклована, которого в «Последнем патроне» убивают. Фильм «Капкан» также выходил на советские экраны: в нём Роман в одиночку расправляется с антикоммунистической бандой, захватившей деревушку Фонтенелли в румынских Карпатах. В ходе перестрелки Романа тяжело ранят, но он не погибает. Ранее в "Последнем патроне" Роман показывает хорошее знание Православного Канона, когда для разоблачения банды торговца Семако он отправляется в отдалённый монастырь под видом монаха из другого, разбомблённого фашистами монастыря. Там он быстро осваивается с местной братией, и вскоре, по благословению настоятеля, уже служит вечерню.

Фильмы «Заговор» и «Трудный путь на Типперари» в советский прокат не выходили и на русский язык в советские годы не переводились.

См. также 
 Комиссар Миклован

Примечания

Ссылки 
  с Серджиу Николаеску о съёмках фильма «Комиссар полиции обвиняет», 2008

Литература 
  Ilarion Ciobanu «Un far la pensie» Iași : Junimea, 1980—124 p. OCLC Number: 29589565
  Călin Căliman «Istoria filmului românesc: 1897—2000» Bucuresti : Editura Fundației Culturale Române, 2000—518 s. ISBN 9735772698, 9789735772697 (S.238)
  Peter Cowie «International film guide» London : Tantivy Press, 1974. Periodical. ISSN: 0074—6053 (Page 296)
  Augustin V. Pop «Subiect pentru o baladă» Bucuresti : «Cartea Românească», 1978—225 s. OCLC Number: 163324062 (S.82,83,92)
  Thomas J. Slater «Handbook of Soviet and East European films and filmmakers» New York : Greenwood Press, 1992—443 p. ISBN 0-313-26239-X, 9780313262395 (page 338)
 «Литература и искусство народов СССР и зарубежных стран», выпуски 2—6. М.: «Книга», 1976. Журнал. OCLC Number: 6259615 (Стр.212)
 «Экран» Искусство, 1978. Журнал. ISSN: 0424-7582 (Стр. 228)

Персонажи боевиков
Вымышленные полицейские
Вымышленные спортсмены